L'humeur syntone, ou syntonie, est celle qu'on observe chez un individu qui semble totalement et sans distance, intégré à son environnement instantané. Kretschmer a observé que ce phénomène est particulièrement remarquable dans le cadre des tempéraments cyclothymiques, cycloïdes ou maniaco-dépressifs.

 En radiodiffusion, la recherche de la syntonie est le fait de fixer une même longueur d'onde à l'émetteur et au récepteur. Ceci est effectué par le biais d’un syntoniseur.